Hormazábal ist der Familienname folgender Personen:
 Enrique Hormazábal (1931–1999), chilenischer Fußballspieler
 Guillermo Hormazábal (* 1985), chilenischer Tennisspieler
 Ricardo Hormazábal (* 1946), chilenischer Politiker